Текс (от  — ткань, связь, строение или от  — тку, сплетаю; русское обозначение: текс, международное обозначение: tex) — внесистемная единица линейной плотности. Текс равен линейной плотности такого однородного тела (волокна, нити и т. п.), масса которого равна 1 г, а длина — 1 км. Применяется в текстильной промышленности. 

В соответствии с «Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации», текс допущен к использованию в качестве внесистемной единицы линейной плотности без ограничения срока действия допуска с областью применения «текстильная промышленность». Тем же Положением не допускается применение наименований и обозначений единиц линейной плотности с дольными и кратными приставками СИ.

Связь с другими величинами 
В текстильном производстве толщину материалов (волокон, нитей и т. п.) характеризуют метрическим номером (N). Значение номера определяется по формуле , где l — длина материала, выраженная в метрах, а m — его масса, выраженная в граммах. Значение номера и линейной плотности T, выраженной в тексах, связаны соотношением .

1 текс равен  ден. Таким образом, для перевода линейной плотности, выраженной в единицах текс (), в линейную плотность в единицах денье () применяют соотношение: .

См. также 
 Титр
 Денье

Примечания

Литература 
 ГОСТ 10878-70. Материалы текстильные. Линейная плотность в единицах текс и основной ряд номинальных линейных плотностей.

Единицы измерения плотности
Текстиль